Такмичење у дисциплини 50 метара делфин за мушкарце на Светском првенству у пливању 2013. одржано је у оквиру 15 ФИНА Светског првенства у воденим спортовима у Барселони 28. и 29. јула у вишенаменској Дворани Сант Ђорди.

Земље учеснице 
Учествовало је 80 пливача из 73 земље.

Рекорди пре почетка такмичења 
(28. јул 2013)

Победници

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама пливачи су били подељени у 9 група, 16 са набољим резултатом су се квалификовали за полуфинале (КВ).

Полуфинале 
За финале се пласирало 8 најбољих из обе полуфиналне групе (КВ)

Финале

Извори

Спољашње везе 
  Званични сајт првенства

Светско првенство у пливању 2013.